Lunden steht für:

 Lunden, Gemeinde in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Amt Kirchspielslandgemeinde Lunden im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Lunden GR, Weiler in der Gemeinde Schiers, Kanton Graubünden, Schweiz
 Lunden (Norwegen) (Lunden Station), Bahnhof der Flåmsbana, Norwegen
 Lunden, altenglischer Name für London

Lunden bzw. Lundén ist der Familienname folgender Personen:
 Eldrid Lunden (* 1940), norwegische Lyrikerin und Hochschullehrerin
 Humbert Lundén (1882–1961), schwedischer Segler
 Joan Lunden (* 1950), US-amerikanische Journalistin und Autorin 

 Kåre Lunden (um 1930–2013), norwegischer Historiker
 René Lunden (1902–1942), belgischer Bobsportler

Siehe auch:
 Lünde (auch Lunden), deutsche Patrizierfamilie